Borgofranco – fino al 1863, denominazione del comune italiano di Suardi in provincia di Pavia
Borgofranco d'Ivrea – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Borgofranco sul Po – comune italiano in provincia di Mantova